Tschara ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer geographischer Objekte in Sibirien (Russland):
 eines Dorfes in der Region Transbaikalien, siehe Tschara (Ort)
 einer Siedlung städtischen Typs der Region Transbaikalien, siehe Nowaja Tschara
 eines Nebenflusses der Oljokma in der Region Transbaikalien und der Republik Sacha (Jakutien), siehe Tschara (Fluss)

Siehe auch:
 Chara